Па́нчен-ла́ма (тиб. པན་ཆེན་བླ་མ་, Уайли: pan chen bla ma, кит. 班禪喇嘛) – високопоставен лама (ринпоче) в школата Гелуг на тибетският будизъм. Първият официално обявен и интронизиран Панчен Лама от линията на преражданията е Лобсанг Чокий Гялцен през 1645 г. Той е учител на петия Далай Лама и получава титлата „Панчен Бодг“ от монголския владетел Алтан хан. След това Кедруб Гелек Палзанг, Сонам Чокланг и Енсапа Лобсанг Дондруб биват разпознати със задна дата съответно като първи, втори и трети Панчен Лама. Представителите на тази линия се считат за еманация на Буда Амитабха. „Панчен-лама“ означава „велик учен“, от санскрит пандит (paṇḍit – учен, мъдрец) и тибетското чен (велик).

Седалище на Панчен-Ринпоче е манастирът Ташилунпо в гр. Шигадзе.

Списък на Панчен ламите

Източници 
 Stein, R. A. Tibetan Civilization, (1972) p. 84. Stanford University Press, Stanford, California. ISBN 0-8047-0806-1 (cloth); ISBN 0-0847-0901-7.
 Das, Sarat Chandra. Contributions on the Religion and History of Tibet (1970), pp. 81 – 103. Manjushri Publishing House, New Delhi. First published in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LI (1882).
 Tibet.ru. Tibet.ru. Словарь буддизма. Панчхен-лама. Посетен на 18 октомври 2012

Бележки

Вижте също 
 Субхути
 Ташилунпо
 Лама (духовен учител)

Будистки лами
Будистки титли
Тибетски будизъм